BGJ peut faire référence à :
  ;
 ancien lev bulgare, la monnaie de la Bulgarie, selon le code des monnaies.